Формула 1 — 1981. је била 32 сезона овог такмичења. Возило се 15 трка у периоду од 15. марта до 17. октобра 1981. године. Светски првак по први пут постао је Нелсон Пике, а конструкторски првак по други пут екипа Вилијамс.

Возачи и конструктори

Трке 1981.

Коначан поредак конструктора 1981.

Коначан поредак возача 1981. 

Спорт у 1981.
1981